Трасс:

 Трасс — фамилия.
 Трасс — пористый трахитовый туф, в строительном деле часто называемый «пемза».